Aksu (Xinjiang), ciutat i prefectura uigur a la regió autònoma de Xinjiang, a la República Popular de la Xina 
 Aksu (Isparta), ciutat de la província d'Isparta al sud-oest de Turquia 
 Aksu (Pavlodar), ciutat de la província de Pavlodar al Kazakhstan 
 Aksu (Giresun), ciutat al districte de Dereli de la província de Giresun a Turquia 
 Aksu (Antalya), ciutat de la província d'Antalya, a Turquia 
 Aksu Deresi, rierol de la província de Giresun a Turquia 
 Riu Aksu (Turquia), riu de la província d'Antalya a Turquia clàssicament anomenat el Cestrus.
 Riu Aksu (Kazakhstan), riu al Kazakhstan que flueix al llac Balkhash
 Rius Aksu (Tadjikistan), riu de Tadjikistan que neix com Aksu a Afganistan, però conegut a Tadjikistan com Murghab i a la part final com a Bartang 
 Riu Aksu (Xinjiang), riu de la regió autònoma de Xinjiang, a la República Popular de la Xina 
 Riu Aksu  o Buh Meridional , riu d'Ucraïna que desemboca a la mar Negra